Автомобильный инженер века () — международная награда, присуждённая самому значительному автомобильному инженеру двадцатого века. 

Избирательный процесс находился под надзором организации Global Automotive Elections Foundation. Победитель, Фердинанд Порше, был объявлен на торжественном вручении 18 декабря 1999 года в Лас-Вегасе.

Процесс избрания 

На звание автомобильного инженера века претендовали следующие кандидаты, отобранные специальной комиссией:

Жюри, состоявшее из 132 профессиональных автомобильных журналистов из 33 различных стран мира, под председательством лорда Монтегю из Болье сократило список до 5 человек. Результат голосования был объявлен в ноябре 1999 года. Абсолютным победителем стал Фердинанд Порше.

Примечания 

Автомобильные премии